Silberberg ist der Name von Ortschaften:

in Deutschland:
 Silberberg (Leonberg), Stadtteil von Leonberg, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Silberberg (Renningen), Stadtteil von Renningen, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Silberberg (Ortsteil Bodenmais), Ortsteil von Bodenmais, Landkreis Regen, Bayern, benannt nach dem nahegelegenen gleichnamigen Berg
 Silberberg (Bad Saarow), Wohnplatz der Gemeinde Bad Saarow, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Großer Silberberg (Stadtteil), Stadtteil der Landeshauptstadt Magdeburg, Sachsen-Anhalt
 Städtebund Silberberg, Projekt von Gemeinden an der Silberstraße in Sachsen, die allmählich zusammenwachsen sollen

in Österreich:
 Silberberg (Gemeinde Deutschfeistritz), Ortsteil der Gemeinde Deutschfeistritz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Silberberg (Gemeinde Leibnitz), Weiler in der Stadtgemeinde Leibnitz, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Silberberg (Gemeinde Sankt Peter), Ortsteil von Sankt Peter am Ottersbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Silberberg (Gemeinde Straden), Ortsteil von Straden, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Silberberg (Gemeinde Kaltenberg), Katastralgemeinde und Ortschaft in der Gemeinde Kaltenberg, Bezirk Freistadt, Oberösterreich

in Polen:
 Silberberg (Landkreis Frankenstein), von Srebrna Góra (Stoszowice), Ortsteil der Gemeinde Stoszowice, Woiwodschaft Niederschlesien
 Silberberg (Kreis Arnswalde), von Święciechów, Ortsteil der Gmina Drawno, Woiwodschaft Westpommern

in Tschechien:
 Silberberg (Landkreis Markt Eisenstein), von Orlovice, Ortsteil von Pocinovice, Bezirk Domažlice, Region Plzeňský
 Silberberg, von Stříbrné Hory, Ortsteil von Nalžovské Hory, Bezirk Klatovy, Region Plzeňský
 Silberberg, von Stříbrné Hory, Bezirk Havlíčkův Brod, Region Vysočina
 Silberberg, von Stříbrné Hutě, Ortsteil von Pohorská Ves, Bezirk Český Krumlov, Region  Jihočeský kraj

Silberberg ist der Name folgender Berge, Bergsporne, Erhebungen und Hügel:

in Deutschland:
 Großer Silberberg (ca. 81 m), in Magdeburg, Sachsen-Anhalt
 Kleiner Silberberg (ca. 59 m), in Magdeburg, Sachsen-Anhalt
 Silberberg (Ahrweiler) (295,1 m), bei Bad Neuenahr-Ahrweiler, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Silberberg (Bodenheim) (ca. 211 m), höchste Erhebung der Gemeinde Bodenheim, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Silberberg (Bodenmais) (Bischofshaube; ca. 955 m), im Markt Bodenmais, Landkreis Regen, Bayern
 Silberberg (Greifswald) (4,3 m), in Greifswald, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Silberberg (Hagen am Teutoburger Wald) (179,8 m), bei Hagen am Teutoburger Wald, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Silberberg (Johanngeorgenstadt) (847 m), bei Jugel, Erzgebirge, Sachsen
 Silberberg (Mühlhausen) (431,6 m), bei Mühlhausen an der Würm (Tiefenbronn), Enzkreis, Baden-Württemberg
 Silberberg (Kellerwald) (ca. 523 m), im Kellerwald bei Hundsdorf, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Silberberg (Oberbarnim) (87,3 m) in Oberbarnim, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Silberberg (Ober-Ramstadt) (337 m), im Odenwald bei Ober-Ramstadt, Landkreis Darmstadt-Dieburg Hessen
 Silberberg (Thüringer Wald) (770,6 m), bei Möhrenbach, Ilm-Kreis, Thüringen
 Silberberg (Todtnau) (1358,2 m), bei Todtnau, im Südschwarzwald, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Silberberg (Wingst) (ca. 74 m), bei Dobrock, in der Wingst, Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen
 Silberberg (Winterberg-Silbach) (747,5 m), bei Winterberg-Silbach, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen

in Österreich:
 Silberberg (Tirol) (ca. 1200 m; mit Silberbergalm, 1175 m), bei Reith im Alpbachtal (nahe Brixlegg), Inntal, Nordtirol

in der Schweiz:
 Silberberg bei Davos, dort wurden früher Bleierz und Zinkerz bergmännisch abgebaut

Silberberg ist der Name von Schutzgebieten:
 Silberberg (Landschaftsschutzgebiet), in Aach (Dornstetten), Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Silberberg (Naturschutzgebiet, Enzkreis), auf dem Silberberg bei Mühlhausen an der Würm (Tiefenbronn), Enzkreis, Baden-Württemberg
 Silberberg (Naturschutzgebiet, Hagen), auf dem Silberberg (Hagen am Teutoburger Wald) bei Hagen am Teutoburger Wald, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Naturschutzgebiet Silberberg, bei Winterberg-Silbach, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen

Silberberg ist der Familienname folgender Personen:
 Fabio Silberberg (* 1969), brasilianischer Tennisspieler
 Helmut Silberberg (1926–2015); deutsch-amerikanischer Überlebender des Holocausts; Freund von Anne Frank
 Johann Peter Silberberg (1726–1797), Bürgermeister von Elberfeld (heute Wuppertal)
 Max Silberberg (1878–nach 1942), deutscher Unternehmer und Kunstsammler
 Maximilian Silberberg (1878–1946), österreichischer Chemiker und Industrieller
 Peter Silberberg (1687–1757), Bürgermeister von Elberfeld (heute Wuppertal)
 Reinhard Silberberg (* 1953), deutscher Diplomat
 Yaron Silberberg (1951–2019), israelischer Physiker

Silberberg bezeichnet auch:
 Burgruine Silberberg, bei St. Martin am Silberberg in Hüttenberg, Kärnten
 Silberberg (Bergwerk), stillgelegtes Bergwerk nahe Davos Monstein, Graubünden, Schweiz
 Fachschule für Weinbau und Kellerwirtschaft und Weingut Silberberg, Stadtgemeinde Leibnitz, vor der Eingemeindung 2015 jedoch Marktgemeinde Kaindorf an der Sulm, Steiermark
 Der Silberberg, österreichischer Film
 Festung Silberberg, größte Bergfestung Schlesiens

Siehe auch:
 Mons Argenteus
 Silberberge Gartz
 Silberberglauf
 Silberbergtunnel
 Silberburg
 Silberhöhe
 Silbersberg
 Silberspitz
 Silver Hill
 Silverberg
 Städtebund Silberberg
 Tunnel Silberberg